UPT steht als Abkürzung für

 Unione per il Trentino, italienische Regionalpartei
 Universelle Persönliche Telekommunikation, siehe Persönliche Rufnummer
 Unterstützende Parodontaltherapie, ein Nachsorgeprogramm in der Zahnmedizin 

Abkürzung